Sheopur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Sheopur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sheopur